Forest Hills Tennis Classic 2005 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2005 является 2-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к четвёртой категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нью-Йорке с 22 по 28 августа 2005 года. Турнир являлся одним из последних соревнований, предваряющих американский турнир Большого шлема того года. Приз разыгрывался только для одиночной сетки.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Акико Моригами (№ 41 в мире на тот момент).

Ход турнира

Факты 
 Луция Шафаржова выигрывает свой 2-й титул за карьеру в туре ассоциации.
 Саня Мирза уступает свой 1-й финал за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Forest Hills Tennis Classic

 WTA Тур 2005

 Серия турниров 4-й категории

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Сайт западноньюйоркского теннисного клуба  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

США
Теннис
Август 2005 года
2005